Nußbach, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
 Nußbach, commune autrichienne de Haute-Autriche

Homonymie de toponyme